Reprezentacja Korei Południowej w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Korei Południowej. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Obecnie trenerem reprezentacji jest Kang Jae-Won.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Zobacz też 
 Reprezentacja Korei Południowej w piłce ręcznej mężczyzn

Piłka ręczna w Korei Południowej
Korea Południowa
Reprezentacje narodowe Korei Południowej